Такмичње у десетобоју у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2014. у Цириху одржано је 12. и 13. августа  на стадиону Лецигрунд.

Титулу освојену у Хелсинкију 2012, није бранио Паскал Беренбрух из Немачке.

Земље учеснице 
Учествовало је 25 такмичара из 14 земаља.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2014. години 
Десет најбољих европских десетобојаца 2014. године до почетка првенства (12. августа 2014), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

''Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Освајачи медаља

Квалификациона норма

Сатница

Резултати

100 метара 
Ветар: група 1: -1,1 м/с, група 2: -0,9 м/с, група 3: -1,9 м/с

Скок удаљ

Бацање кугле
<ref>Резултати у бацању кугле у десетобоју на ЕП 2014 на сајту ЕАА   Прибављено 9.10.2014</ref>

Скок увис 
<ref>Резултати скока увис у десетобоју на ЕП 2014 на сајту ЕАА   Прибављено 9.10.2014</ref>

400 метара
<ref>Резултати трке на 400 м у десетобоју на ЕП 2014 на сајту ЕАА   Прибављено 18.9.2014</ref>

110 метара препоне 
Ветар: група 1: +0.1 м/с, група 2: +0.6 м/с, група 3: +0.5 м/с <ref>Резултати трке на 110 м препоне у десетобоју на ЕП 2014 на сајту ЕАА   Прибављено 9.10.2014</ref>

Бацање диска 
<ref>Резултати у бацању диска у десетобоју на ЕП 2014 на сајту ЕАА   Прибављено 9.10.2014</ref>

Скок мотком 
<ref>Резултати скока с мотком у десетобоју на ЕП 2014 на сајту ЕАА   Прибављено 9.10.2014</ref>

Бацање копља
<ref>Резултати у бацању копља у десетобоју на ЕП 2014 на сајту ЕАА   Прибављено 9.10.2014</ref>

1.500 метара 
<ref>Резултати трке на 1.500 метара у десетобоју на ЕП 2014 на сајту ЕАА   Прибављено 16.9.2014</ref>

Коначан пласман 
<ref>Коначан резултат десетобоја на ЕП 2014 на сајту ЕАА   Прибављено 9.10.2014</ref>

Коначан пласман-по дисциплинама

Референце

Спољашње везе 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2014.
Десетобој на Европском првенству у атлетици на отвореном